Серге́й Серге́евич Козло́в:
 Козлов, Сергей Сергеевич (1858/9—1905) — российский архитектор и инженер.
 Козлов, Сергей Сергеевич  (род. 1966) — российский писатель.